Le più belle canzoni – album di Luciano Rossi del 1988
 Le più belle canzoni – album di Mia Martini del 1990
 Le più belle canzoni – album di Giuni Russo del 1990
 Le più belle canzoni – album di Al Bano & Romina Power del 1991
 Le più belle canzoni – album di Pierangelo Bertoli del 2000
 Le più belle canzoni – album di Lorella Cuccarini del 2002
 Le più belle canzoni – album di Roberto Vecchioni del 2004
 Le più belle canzoni – album dei Litfiba del 2005
 Le più belle canzoni – album de I Gatti di Vicolo Miracoli del 2008

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per Le più belle canzoni